Mundo Novo ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Mundo Novo (Bahia), Bundesstaat Bahia 
 Mundo Novo (Goiás), Bundesstaat Goiás 
 Mundo Novo (Mato Grosso do Sul), Bundesstaat Mato Grosso do Sul